

Codici 
 woc – codice ISO 639-3 della lingua wogeo

Economia
 WOC – iniziali di "World Ordinary Currency" – Moneta "virtuale" proposta per la prima volta dall'Economista D.V., in due articoli pubblicati tra il 2010 ed il 2011, sul sito d'informazione ed opinione www.senzavento.it Scopo fondamentale di tale Divisa sarebbe quello di facilitare gli Scambi Internazionali, riducendo le tempeste monetarie sui Mercati e dunque la Speculazione. La gestione unica ed unitaria dei flussi monetari, sarebbe portata avanti da un Organismo Sovra-Nazionale – votato su basi Democratiche dai Governatori delle Banche Centrali – che agirebbe nell'interesse generale e che metterebbe fine all'azione scoordinata che, a tutt'oggi, è portata avanti senza risultati dai singoli Paesi, nel tentativo di uscire dalla Crisi e di rilanciare la crescita della propria Economia. Unitamente all'adozione della Tobin Tax, alla gestione Statale dei settori strategici (anche avvalendosi di nuove Nazionalizzazioni) e alla riforma in senso univoco delle Normative Societarie Nazionali e di quelle sulle Borse Valori, il WOC rappresenterebbe la chiave di volta per la nascita di un "Capitalismo Sociale", dove a contare non sarebbe più soltanto il Profitto, ma anche "Valori intrinseci" dell'Umanità come Equità, Solidarietà e Giustizia Sociale.

Sport
WOC  – iniziali di World Orienteering Championships